Entwicklungskoeffizient steht für
 Numerischer Vorfaktor 
 in einer Reihenentwicklung 
 bei einem Basiswechsel (Vektorraum)
 Wertungsgröße im Schach, siehe Deutsche Wertungszahl#Der Entwicklungskoeffizient